Рауль Хулія, Рауль Рафаель Хулія і Арселей (ісп. Raúl Rafael Juliá y Arcelay; 9 березня 1940 (79 років) — 24 жовтня 1994) — пуерто-ріканський актор.
 Сант-Хулія-де-Лорія (Sant Julià de Lória) — одна з семи громад Андорри.